Freitag se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hendrik Freitag
 Helmut E. Freitag